campo-belensi – abitanti di Campo Belo do Sul
campo-belensi – abitanti di Campo Belo
campo-belensi – abitanti di Campos Belos